В данном списке приводятся математические утверждения и объекты, названные именем венгерского математика Пала Эрдёша.

Теоремы 
 Теорема де Брёйна — Эрдёша (теория графов) (1951, совместно с Николасом де Брёйном) — всякий -хроматический граф содержит -хроматический подграф с конечным числом вершин.
 Теорема де Брёйна — Эрдёша и двойственная ей теорема Эрдёша — де Брёйна (1948, совместно с Николасом де Брёйном) — проективные аналоги теоремы Сильвестра: утверждения о нижней оценке количества прямых, которые можно провести через заданный набор точек.
 Теорема Эрдёша — Эннинга (1945, совместно с ) — утверждение о том, что бесконечное множество точек на плоскости может иметь целые расстояния между точками множества только в том случае, когда все точки лежат на одной прямой.
  (сформулирована Эрдёшем в 1978 году как гипотеза, доказана в 1984 году ) — утверждение в дискретной геометрии.
 Теорема Эрдёша — Душника — Миллера
 Теорема Эрдёша — Галлаи — (1960, совместно с ) — теоретико-графовое утверждение, задающее условие сопоставимости конечной последовательности натуральных чисел последовательности степеней вершин некоторого графа.
 Теорема Эрдёша — Каца (1940, совместно с Марком Кацем) — результат в теории чисел о приблизительной нормальности распределения числа различных простых делителей достаточно больших чисел; известна также как «фундаментальная теорема ».
 .
 Теорема Эрдёша — Сёкефальви-Надя (предположено Эрдёшем в 1935 году, доказано в 1939 году Белой Сёкефальви-Надем) — многоугольник без самопересечений может быть преобразован в слабовыпуклый путём конечного числа зеркальных отражений «карманов» — связных компонентов относительно ребер выпуклой оболочки.
 Теорема Эрдёша — Радо (1954, совместно с ).
  (1946, совместно с ).
 Теорема Эрдёша — Секереша о монотонных подпоследовательностях.(1935, совместно с Дьёрдем Секерешем)
 Теорема Эрдёша — Секереша о выпуклых многоугольниках (известная как «задача со счастливым концом», 1935, совместно с Дьёрдем Секерешем и ).

Гипотезы 
 Гипотеза Эрдёша — Турана об арифметических прогрессиях в плотных множествах, 1936, совместно с Палом Тураном (доказана в 1975 году теоремой Семереди).
 , 1941, совместно с Палом Тураном (не доказана по состоянию на 2013 год).
 Гипотеза Эрдёша об арифметических прогрессиях.
 Гипотеза Эрдёша о минимальном числе различных расстояний между  различными точками в евклидовом пространстве (для плоскости доказана в 2010 году  и ).
 Гипотеза Кэмерона — Эрдёша о количестве свободных от сумм подмножеств, 1988, совместно с  (доказана в 2003 году Беном Грином).
 Гипотеза Эрдёша — Бура о числах Рамсея на графах.
 Гипотеза Эрдёша — Фабера — Ловаса о раскраске объединений клик.
 Гипотеза Эрдёша — Грэма о представлении единицы одноцветной египетской дробью (доказана  в 2003 году).
 Гипотеза Эрдёша — Дьярфаша о длине циклов в графе со степенью вершин не менее 3.
 Гипотеза Эрдёша — Штрауса о египетской дроби .
 Гипотеза Эрдёша — Моллина — Уолша о последовательных тройках полнократных чисел.
 Гипотеза Эрдёша — Сэлфриджа о том, что покрывающее множество содержит по крайней мере одно нечётное число.
 Гипотеза Эрдёша — Вудса о том, что  чисел любого отрезка натурального ряда для любого достаточно большого фиксированного  однозначно определяются списком своих различных простых делителей. С ней связано число Эрдёша — Вудса
 Гипотеза Эрдёша — Секереша о числе точек в общем положении, обязательно включающих вершины выпуклого n-угольника.
 Гипотеза Эрдёша — Хайналя о том, что в семействе графов, получаемом удалением порожденного подграфа, каждый граф либо является большой кликой, либо большим независимым множеством.
 Гипотеза Эрдёша — Хейльбронна в комбинаторной теории чисел о числе сумм двух множеств вычетов по простому модулю (доказана Диашем да Силвой (J. A. Dias da Silva) и Хамидоне (Y. O. Hamidoune) в 1994 году).
 Гипотеза Эрдёша — Менгера о разделяющих путях в бесконечных графах (доказана Роном Ахарони и Эли Бергером).
 Гипотеза Эрдёша — Стюарта о диофантовом уравнении  (доказана Люком).
 Гипотеза Эрдёша — Ловаса о слабых и сильных дельта-системах (доказана Мишелем Деза).
 Проблема Нелсона — Эрдёша — Хадвигера или вопрос о хроматическом числе пространства. Каково минимальное число цветов, в которые можно раскрасить точки -мерного пространства так, чтобы никакие одноцветные точки не находились на расстоянии .

Константы 
 Постоянная Коупленда — Эрдёша (1946, совместно с  доказана нормальность числа) — иррациональное число, являющееся записью простых чисел в десятичной системе счисления по порядку в дробной части после нуля: 0,235711131719232931374143….
 Константа Эрдёша — Борвейна (Эрдёш в 1946 году доказал иррациональность,  в 1992 году дал альтернативное доказательство) — сумма обратных величин чисел Мерсенна.
  (1958, совместно с ).

Неравенства 
 Неравенство Эрдёша — Турана.
 Неравенство Эрдёша — Морделла.

Прочее 
 Граф Эрдёша — Диофанта
 Пространство Эрдёша
 Модель Эрдёша — Реньи

Примечания

Ссылки 
 Fan Chung, «Open problems of Paul Erdős in graph theory»

Пал Эрдёш
Эрдёш
Эрдёш